Phalempins (wijk) - wijk in Tourcoing
 Phalempins (metrostation) - metrostation in Tourcoing, gelegen in bovenstaande wijk